Вигера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос. Занимает площадь 41,72 км². Население — 436 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

С 970 по 1005 была центром королевства Вигера.

Покровителями города считаются Сантияго и святая Ана.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи